Кори́нн Клери́ (, настоящее имя Кори́нн Пи́кколо, ; род. 23 марта 1950, Сен-Жермен-ан-Ле) — французская актриса кино и телевидения.

Биография 
Клери родилась близ Парижа. Она начала свою карьеру актрисы в конце 1960-х годов под псевдонимом Коринн Клери. Первым важным для неё фильмом стала картина режиссёра Жоэля Ле-Муаня (Joël Le Moigne) «Милашки» (Les Ponettes) с Джонни Холлидеем и Юбером Вейафом, за которого она вышла замуж по окончании съёмок в возрасте 17 лет.

Известность к Клери пришла после съёмок во французской эротической драме «История О» (1975). Она позировала для обложки французского журнала Lui держа в руках книгу, по которой был снят этот фильм.

Коринн Клери также известна как исполнительница роли «девушки Бонда» Корин Дюфор в фильме «Лунный гонщик» (Moonraker). Большинство её последующих фильмов были сняты в Италии на итальянском языке.

Избранная фильмография 
 1975: «История О»
 1976: «Блеф»
 1977: «Попутчик: Начало или кровавый автостоп»
 1977: «Отель "Кляйнхофф"»
 1979: «Лунный гонщик»
 1979: «Гуманоид (фильм)»
 1983: «Йор, охотник из будущего»
 1986: «Опасное наваждение»
 1990: «Рождественские каникулы-90»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Коринн Клери  
 Коринн Клери на сайте Кино-Театр.ru
 Фильм «Лунный гонщик» 

Киноактрисы Франции‎
Актрисы телевидения Франции